Агдамский район по состоянию на 3 февраля 2020 года включает 138 населённых пунктов, в том числе:
 1 город,
 14 посёлков,
 123 села.

Населённые пункты в списках распределены по административно-территориальным округам в рамках административно-территориального устройства Азербайджанской Республики: 1 городской, 13 поселковых и 34 сельских административно-территориальных округа.

Названия населенных пунктов приведены согласно Инструкции по русской передаче географических названий Азербайджанской ССР (1972), с исключениями в виде названий, сохраняющих традиционную передачу. Порядок в списке подан согласно порядку, указанному в Классификации административно-территориального деления Азербайджана (2019).

Численность населения населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2009 года.

Список населённых пунктов

Примечания